Ки́ннунен () — финская фамилия. Известные носители:
 Киннунен, Анастасия Викторовна (в девичестве Дуборе́зова; род. 1985) — белорусская биатлонистка.
 Киннунен, Йорма (1941—2019) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Киннунен, Лайла (1939—2000) — финская эстрадная певица.
 Киннунен, Лео (1943—2017) — финский автогонщик.
 Киннунен, Теро (род. 1973) — финский музыкальный продюсер.